Joonas Donskoi (né le  à Raahe) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière de joueur 
En 2009, ce joueur formé au  Teräs-Kiekko débute en SM-liiga avec le Kärpät Oulu. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010, il est sélectionné en , en  par l'Avangard Omsk. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010, il est choisi au quatrième tour, à la  au total par les Panthers de la Floride.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2009-2010 || Kärpät Oulu || SM-liiga || 18|| 2|| 2|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Suomi U20 || Mestis || 4|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2010-2011 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 51|| 16|| 11|| 27|| 10|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| Suomi U20 || Mestis || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 52|| 8|| 17|| 25|| 12|| 6|| 3|| 3|| 6|| 0
|-
| 2012-2013 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 31|| 4|| 10|| 14|| 8|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2013-2014|| Kärpät Oulu || Liiga || 60|| 11|| 26|| 37|| 10|| 16|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
| 2014-2015 || Kärpät Oulu || Liiga || 58||19 ||30 || 49||10 ||19 ||6 ||16 || 22||6
|-
| 2015-2016 || Sharks de San José || LNH || 76 || 11 || 25 || 36 || 20 || 24 || 6 || 6 || 12 || 4
|-
| 2016-2017 || Sharks de San José || LNH || 61 || 6 || 11 || 17 || 10 || 5 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2017-2018 || Sharks de San José || LNH || 66 || 14 || 18 || 32 || 26 || 9 || 2 || 2 || 4 || 0 
|-
| 2018-2019 || Sharks de San José || LNH || 80 || 14 || 23 || 37 || 10 || 12 || 1  || 2  || 3 || 4
|-
| 2019-2020 || Avalanche du Colorado || LNH || 65 || 16 || 17 || 33 || 26 || 9 || 3 || 3 || 6 || 2
|-
| 2020-2021 || Avalanche du Colorado || LNH || 51 || 17 || 14 || 31 || 10 || 10 || 3 || 2 || 5 || 0
|-
| 2021-2022 || Kraken de Seattle || LNH || 75 || 2 || 20 || 22 || 14 || - || - || - || - || -

| 474 || 80 || 128 || 208 || 116 || 69 || 15 || 17 || 32 || 10

Au niveau international 

| 2010 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 7|| 8|| 0|| -1||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 3|| 3|| 6|| 2|| +5|| align="left"| Sixième place
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 2|| 3|| 5|| 0|| +1||align="left"| Quatrième place
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 5|| 3|| 8|| 0|| +4|| align="left"| Sixième place
|-
| 2016 || align="left"| Coupe du monde || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1 || align="left"| Huitième place

Références 

Naissance en avril 1992
Naissance à Raahe
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage de l'Avangard Omsk
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur du Kärpät Oulu
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Sharks de San José
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Kraken de Seattle
Gagnant du trophée Jari-Kurri